Sant Ermengol d'Urgell (Aiguatèbia, segle X - El Pont de Bar, 1035), bisbe d'Urgell entre el 1010 i 1035
 Ermengol I d'Urgell, dit el de Còrdova (975 - Còrdova, 1010), infant de Barcelona i comte d'Urgell (992 -1010).
 Ermengol II d'Urgell, dit el Pelegrí (1009 - Jerusalem 1038), comte d'Urgell (1010 -1038).
 Ermengol III d'Urgell, denominat el de Barbastre (1032 - Barbastre, 1066), comte d'Urgell (1038 -1066).
 Ermengol IV d'Urgell, dit «el de Gerb» (1056 – Gerb, 1092), comte d'Urgell (1066 –1092).
 Ermengol V d'Urgell, dit el de Mollerussa (1078 – Lleó 1102), comte d'Urgell (1092 –1102).
 Ermengol VI d'Urgell, dit el de Castella (Valladolid 1096 - Castella 1154), comte d'Urgell (1102 -1154).
 Ermengol VII d'Urgell, dit el de València (? - Requena, 1184), comte d'Urgell (1154 -1184).
 Ermengol VIII d'Urgell, dit el de Sant Hilari (1158 - 1209), comte d'Urgell (1184 -1209).
 Ermengol IX d'Urgell (? - 1243), comte d'Urgell i vescomte d'Àger (1243).
 Ermengol X d'Urgell (~1274 - Camporrells, Llitera 1314), comte d'Urgell (1268 -1314) i vescomte d'Àger (1267 -1268) i (1299 -1314)